Verna ima više značenja:
 Verna (Peruđa)
 Verna (Salerno)
 Verna (Torino)